Мушеро́н (, мошка) — многозначное слово французского происхождения.

Фамилии
 Балтазар де Мушерон (1552 — ок. 1630) — голландский купец и судовладелец, торговавший в Московском государстве в конце XVI в.
 Фредерик де Мушерон (старший) (1633—1686) — голландский художник-пейзажист.
 его сын Изак де Мушерон (1667—1744) — голландский художник-пейзажист.
 Фредерик де Мушерон (младший) — голландский художник-пейзажист.

Музыка
 «Le Moucheron» — музыкальная пьеса Франсуа Куперена.
 «Мадемуазель Мушерон» — оперетта-буфф Жака Оффенбаха.